Lem (Skive), plaats in de gemeente Skive
Lem (Ringkøbing-Skjern), plaats in de gemeente Ringkøbing-Skjern
Lem (parochie, Randers)
Lem (parochie, Skive)
Lem (parochie, Ringkøbing-Skjern)

 Apollo LM, de Lunar Excursion Module of kortweg Lunar Module
 LEM (motorfiets), een historisch merk motorfiets
 Leertest voor Etnische Minderheden